Oparanica – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej
 Oparanica – skała na wzgórzu Oparanica